Aquesta línia evolutiva de Pokémon inclou Wynaut i Wobbuffet.

Wynaut 

Wynaut és una de les espècies que apareixen a la franquícia Pokémon, una sèrie de videojocs, anime, mangues, llibres, cartes col·leccionables i altres mitjans que va ser inventada per Satoshi Tajiri i ha generat milers de milions de dòlars en beneficis per a Nintendo i Game Freak. És de tipus psíquic i evoluciona a Wobbuffet.

Wobbuffet 

Wobbuffet és una de les espècies que apareixen a la franquícia Pokémon, una sèrie de videojocs, anime, mangues, llibres, cartes col·leccionables i altres mitjans que va ser inventada per Satoshi Tajiri i ha generat milers de milions de dòlars en beneficis per a Nintendo i Game Freak. És de tipus psíquic i evoluciona de Wynaut.

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial de Pokémon
 
 

Pokémon de tipus psíquic